Damernas 10 meter luftgevär i skytte vid olympiska sommarspelen 2016 ägde rum den 6 augusti 2016 på Centro Olímpico de Tiro i Rio de Janeiro. Kvalomgången inleddes cirka kl. 13:30 på eftermiddagen och finalen kl. 15:30.

Medaljörer

Rekord
Dessa var de rekord som gällde före genomförandet av tävlingen.

Rekord kval

Rekord final

Kvalificering

Final

Källor

Skytte vid olympiska sommarspelen 2016